Gooch ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Gooch (* 1952), US-amerikanischer Autor
 Brison D. Gooch (* 1925), US-amerikanischer Historiker
 Charmian Gooch (* 1965), Mitgründerin und Direktorin der Nichtregierungsorganisation Global Witness

 Frank Austen Gooch (1852–1929), US-amerikanischer Chemiker
 George Peabody Gooch (1873–1968), britischer Historiker
 Graham Gooch (* 1953), englischer Cricketspieler
 Joe Gooch (* 1977), englischer Rockmusiker
 Lynden Gooch (* 1995), US-amerikanischer Fußballspieler
 Stan Gooch (1932–2010), britischer Autor
 Warren Gooch (* 1953), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge